Știința și tehnologia în România se poate referi la:

 Istoria științei în România
 Istoria tehnologiei în România

 *